Lauridsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jesper Lauridsen (* 1991), dänischer Fußballspieler
 John Lauridsen (* 1959), dänischer Fußballspieler
 Lisbet Stuer-Lauridsen (* 1968), dänische Badmintonspielerin
 Markus Lauridsen (* 1991), dänischer Eishockeyspieler
 Morten Lauridsen (* 1943), US-amerikanischer Komponist
 Oliver Lauridsen (* 1989), dänischer Eishockeyspieler
 Thomas Stuer-Lauridsen (* 1971), dänischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Lauritsen, Lauritzen